Le Brionnais a donné son nom :
 a une région du sud de la Bourgogne
 a un dialecte parlé dans la région
 en partie au Charolais Brionnais, un pays